Tenisowy turniej WTA ASB Classic 2010 odbył się w dniach 4 stycznia 2010 - 10 stycznia 2010 w nowozelandzkim Auckland na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Nowej Zelandii